Ленское — название населённых пунктов:

Россия 
 Ленское — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
Ленское — село в Мосальском районе Калужской области.
 Ленское — село в Черноморском районе Крыма.
 Ленское — село в Туринском городском округе Свердловской области.

Украина 

 Ленское (быв. Чубовка, Ленинское) — село в Смелянском районе Черкасской области.

См. также 
 Ленская
 Ленский